François Braffort (1854-1926), homme politique belge.
 Louis Braffort (1886-1944), avocat, bâtonnier du barreau de Bruxelles et résistant belge
 Paul Braffort (1923-2018), scientifique, ingénieur, écrivain, poète, parolier et compositeur de chansons français.
 Annelies Braffort, informaticienne, spécialiste de la LSF, directrice de recherche au CNRS, fille du précédent.